Парсберг — город и городская община в Германии, в земле Бавария. 
 Замок Парсберг — бывшая резиденция рода Парсбергов, которая расположена в городе Парсберг (Верхний Пфальц).